Bromobutan (molekulska formula: C4H9Br, molarna masa: 137.02 g/mol) se može odnosit na bilo koje od ova dva hemijska jedinjenja:

1-Bromobutan (n-butil bromid)
2-Bromobutan (sec-butil bromid)